

Muziek 
 Infinity (band), een Noorse eurodance-band
 Infinity (muziekproducent), een Amerikaans muziekproducent, alias van Jordan Suecof

Albums en nummers 
 Infinity (Journey), een studioalbum van Journey uit 1978
 Infinity (album van Guru Josh), het debuutalbum van Guru Josh, uit 1990
 Infinity (nummer van Guru Josh), een nummer van Guru Josh uit 1989
 Infinity (Devin Townsend), een album van Devin Townsend uit 1998
 Infinity (DJ Stephen), een nummer van DJ Stephen uit 1999
 Infinity (Girl Next Door), een nummer van Girl Next Door uit 2009
 Infinity (Infinity Ink), een nummer van Infinity Ink uit 2012
 Infinity (Mariah Carey), een nummer van Mariah Carey uit 2015
 Infinity (One Direction), een nummer van One Direction uit 2015
 Infinity (Mohombi), een nummer van Mohombi uit 2016
 Infinity (Oscar and the Wolf), een studioalbum van de Belgische band Oscar and the Wolf.

Verder 
 Infinity (gebouw), een kantoorgebouw in Amsterdam
 Infinity (film), een film uit 1996 van/met Matthew Broderick
 Infinity (Marvel), een personage uit het Marvel-universum

Zie ook 
 Infiniti, luxedivisie van Nissan
 Oneindigheid